Арсениевич (, ) — сербская фамилия. Известные носители:
 Арсениевич, Милорад (1906—1987) — югославский футболист.
 Арсениевич, Стефан (род. 1977) — сербский кинорежиссёр и сценарист.
 Арсениевич, Филип (род. 1983) — сербский футболист.